Falken (bedrijf), Japans autobandenmerk
 Falken (Beieren), een plaats in de gemeente Bad Grönenbach in de Duitse deelstaat Beieren
 Falken (Saksen), een plaats in de gemeente Callenberg in de Duitse deelstaat Saksen
 Falken (Thüringen), een plaats in de gemeente Treffurt in de Duitse deelstaat Thüringen